Akbas (hondenras), variëteit van Anatolische herder
 Akbaş, een dorp in het Turkse district Çerkeş